Римский марафон — ежегодный марафон в Риме (Италия). Традиционно проходит в конце марта.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Италии
Международные спортивные соревнования в Риме
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1982 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии